

Informatica 
 Compact Disc Digital Audio, standard di registrazione audio digitale su compact disc

Telecomunicazioni/guerra elettronica 
 Circularly Disposed Dipole Array, vedi per esempio Wullenweber